Die American League Wild Card Series 2020 (ALWC) in Baseball fanden zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober 2020 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2020. Die vier Sieger qualifizierten sich für die American League Division Series 2020. Es handelte sich um zwei Best-of-Three-Serien, an denen die acht bestplatzierten Mannschaften der American League teilnahmen. Die Serie wurden auf den Spielfelder der besser gesetzten Teams ausgetragen.

Die Paarungen lauteten:
 (1) Tampa Bay Rays (East Division Champion, 40–20) gegen (8) Toronto Blue Jays  (3. AL East, 32–28)
 (2) Oakland Athletics (West Division Champion, 36–24) gegen (7) Chicago White Sox (3. AL Central, 35–25)
 (3) Minnesota Twins (Central Division Champion, 36–24) gegen (6) Houston Astros (2. AL West, 29–31)
 (4) Cleveland Indians (2. AL Central, 35–25) gegen (5) New York Yankees (2. AL East, 33–27)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2020, NLWC 2020, NLDS 2020, ALDS 2020, NLCS 2020, ALCS 2020, World Series 2020

Ergebnisübersicht

Tampa Bay Rays gegen Toronto Blue Jays

Oakland Athletics gegen Chicago White Sox

Minnesota Twins gegen Houston Astros

Cleveland Indians gegen New York Yankees

Tampa Bay Rays gegen Toronto Blue Jays

Spiel 1 
29. September 2020, 17:07 EDT im Tropicana Field in Saint Petersburg, Florida

Spiel 2 
30. September 2020, 16:07 EDT im Tropicana Field in Saint Petersburg, Florida

Oakland Athletics gegen Chicago White Sox

Spiel 1 
29. September 2020, 12:08 PDT im Oakland Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 2 
30. September 2020, 12:10 PDT im Oakland Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 3 
1. Oktober 2020, 12:10 PDT im Oakland Coliseum in Oakland, Kalifornien

Minnesota Twins gegen Houston Astros

Spiel 1 
29. September 2020, 13:08 CDT im Target Field in Minneapolis, Minnesota

Spiel 2 
30. September 2020, 12:08 CDT im Target Field in Minneapolis, Minnesota

Cleveland Indians gegen New York Yankees

Spiel 1 
29. September 2020, 19:08 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Spiel 2 
29. September 2020, 19:08 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2020
Chicago White Sox
Cleveland Guardians
Houston Astros
Minnesota Twins
New York Yankees
Oakland Athletics
Tampa Bay Rays
Toronto Blue Jays